Niemcy:
 Grimme – dzielnica miasta Brüssow
 Grimme – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt

Osoby:
 Adolf Grimme – niemiecki polityk
 Friedrich Wilhelm Grimme – niemiecki poeta
 Matthias T. J. Grimme – niemiecki pisarz

Inne:
 Grimme Landmaschinenfabrik – niemiecki producent maszyn rolniczych

Zobacz też:
 grime